Český název Bílá Cerekev může označovat tato města:
 Bela Crkva – město ve Vojvodině
 Bila Cerkva – město na Ukrajině